Albertville – miasto we Francji
 Albertville – dawna nazwa miasta Kalemie w Demokratycznej Republice Konga
Miejscowości w USA:
 Albertville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Marshall
 Albertville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright